Senlis ist der Name folgender Orte in Frankreich:

 Senlis (Oise), Stadt im Département Oise
 Senlis (Pas-de-Calais), Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Senlis-le-Sec, Gemeinde im Département Somme

Verwaltungseinheiten:
 Arrondissement Senlis im Département Oise
 Kanton Senlis im Département Oise
 Grafschaft Senlis

Siehe auch:
 Simon de Senlis